Rivière Vermillon ist der Name folgender Flüsse in Québec, Kanada:

 Rivière Vermillon (Rivière Chigoubiche), in Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Rivière Vermillon (Rivière Saint-Maurice), in Lanaudière und Mauricie

Siehe auch:
 Vermillion River